Peterburs ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Peterburs (1905–1993), niedersächsische Politikerin (KPD) 
 Heinrich Peterburs (1907–1957), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (Zentrum)